Heap (englisch „Haufen“) steht für:
 eine Datenstruktur, siehe Heap (Datenstruktur)
 einen speziellen Speicherbereich, siehe Dynamischer Speicher

Heap ist der Familienname folgender Personen:
 Brian Heap (* 1936), britischer Biologe
 Dan Heap (1925–2014), kanadischer Aktivist und Politiker
 David Porter Heap (1843–1910), US-amerikanischer Ingenieur und Offizier
 Imogen Heap (* 1977), britische Sängerin, Komponistin, Musikerin und Musikproduzentin
 Jessica Heap (* 1983), US-amerikanische Schauspielerin
 John Heap (1907–2000), britischer Sprinter
 John Heap (Geograph) (1932–2006), britischer Geograph und Polarforscher
 Jonathan Heap (* 1963), US-amerikanischer Filmregisseur, Filmproduzent und Drehbuchautor
 Mark Heap (* 1957), britischer Schauspieler
 Todd Heap (* 1980), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Tom Heap (* 1966), britischer Journalist

Sonstiges:
 Heap-Gletscher, Gletscher in der Ross Dependency, Antarktika
 Heap Island, Insel im Archipel der Biscoe-Inseln, Antarktis

Siehe auch:
 Walter Heape (1855–1929), britischer Zoologe und Embryologe
 Septimus Heap
 Heaps
 Heapsort
 Heep
 Hieb